Uhlig ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alexandra Uhlig (* 1981), deutsche Handballspielerin
 Anneliese Uhlig (1918–2017), deutsch-amerikanische Schauspielerin und Journalistin
 Bettina Uhlig (* 1969), deutsche Kunstpädagogin und Hochschullehrerin
 Carl Uhlig (1872–1938), deutscher Geograph
 Carl Friedrich Uhlig (1789–1874), deutscher Musikinstrumentenbauer und Erfinder
 Charlotte Uhlig (* 1989), deutsche Synchron- und Hörspielsprecherin
 Christa Uhlig (* 1947), deutsche Pädagogin

 Claus Uhlig (1936–2015), deutscher Anglist
 Egon Uhlig (1929–2009), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Elena Uhlig (* 1975), deutsche Schauspielerin

 Frank Uhlig (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Georg Uhlig (1881–??), deutscher Verwaltungsjurist
 Gerald Uhlig (1953–2018), deutscher Künstler und Kaffeehausbesitzer
 Gerd Uhlig (1927–2020), deutscher Generalleutnant der Volkspolizei
 Gerhard Uhlig (1924–2015), deutscher Maler und Kunsterzieher
 Gitta Uhlig (1960–2018), deutsche Casterin
 Gottfried Uhlig (1928–2019), deutscher Pädagoge
 Guido Uhlig (1886–nach 1933), deutscher Politiker (SPD)
 Günther Uhlig (1937–2021), deutscher Architekt
 Gustav Uhlig (1838–1914), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer

 Henri Uhlig (* 2001), deutscher Radsportler

 Irmgard Uhlig (1910–2011), deutsche Malerin und Bergsteigerin
 Johann Emanuel Samuel Uhlig (1749–1822), deutscher Strumpfwirker und Organist

 Karin Uhlig (* 1964), österreichische Schriftstellerin und Tierärztin
 Katrin Uhlig (* 1982), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Karl Otto Uhlig (1872–1950), deutscher Politiker
 Klaus Uhlig (* 1932), deutscher Architekt und bildender Künstler

 Laura Uhlig (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Magda Langenstraß-Uhlig (1888–1965), deutsche Malerin
 Manfred Uhlig (1927–2019), deutscher Kabarettist
 Marcus Uhlig (* 1971), deutscher Fußballfunktionär
 Maria Pommer-Uhlig, deutsche Kostümbildnerin
 Max Uhlig (Pädagoge) (1861–1954), deutscher Pädagoge 
 Max Uhlig (* 1937), deutscher Maler
 Mirko Uhlig (* 1981), deutscher Musiker
 Oskar Uhlig, deutscher Eiskunstläufer
 Otto Uhlig (1902–1984), deutscher Heimatforscher und Verwaltungsbeamter

 Petra Uhlig (* 1954), deutsche Handballspielerin
 Ralph Uhlig (* 1947), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Reinhard Uhlig (1935–2007), deutscher Generalmajor der Volkspolizei
 Rudolf Uhlig (1909–2003), deutscher Maler, Grafiker und Kirchenmusiker
 Samuel Uhlig (1672–1743), deutscher Strumpfwirker
 Siegbert Uhlig (* 1939), deutscher Philologe
 Theodor Uhlig (1822–1853), deutscher Musiker
 Tino Uhlig (* 1976), deutscher Skilangläufer
 Tom David Uhlig, deutscher Psychologe und Herausgeber
 Torsten Uhlig (* 1975), deutscher Theologe
 Viktor Uhlig (1857–1911), österreichischer Geologe
 Volker Uhlig (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Volkhard Uhlig (* 1941), deutscher Basketballspieler
 Walter Uhlig (1925–2006), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Wilhelm Uhlig (1930–2022), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Uhlig (Geistlicher) (1885–1945), deutsch-österreichischer Geistlicher und Märtyrer

Siehe auch 
 Uhliggipfel, Berggipfel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Uhlich
 Ulich

Familienname
Deutscher Personenname